Il Rally Dakar 2011 è stata la trentaduesima edizione del Rally Dakar. Si è disputata per la terza volta consecutiva in Argentina e Cile.

L'evento si è concluso a Buenos Aires e ha visto vincere: il russo Vladimir Čagin nella categoria dei camion che, a bordo del suo Kamaz ha ottenuto la sua settima vittoria nella categoria, diventando il primo pilota ad aver ottenuto tale risultato nella stessa categoria; il qatariota Nasser Al-Attiyah e il tedesco Timo Gottschalk nella categoria delle auto, che hanno regalato alla Volkswagen la terza vittoria consecutiva nella categoria; lo spagnolo Marc Coma ha ottenuto la sua terza vittoria nella categoria delle moto; l'argentino Alejandro Patronelli ha ripetuto l'impresa del fratello Marcos del 2010 vincendo nella categoria dei quad.

407 team hanno preso parte all'evento (200 moto e quad, 140 auto, 67 camion). 203 di essi hanno terminato l'evento.

Il percorso 

L'evento è partito dall'Obelisco di Buenos Aires. La distanza totale è stata di 9.618 chilometri per le auto, 9.605 chilometri per le moto e i quad e 9.458 chilometri per i camion. Di queste distanze, sono stati utilizzati come percorsi speciali (percorsi in cui la gara è a tempo): 5.020 chilometri per le auto; 5.007 chilometri per le moto e i quad; 4.457 chilometri per i camion. L'evento si è articolato in tredici tappe, di cui sei in Argentina, cinque in Cile e due in entrambi i Paesi contemporaneamente.

Risultati

Classifiche tappe

Moto

Quad

Auto

Camion

Classifiche finali

Moto

Quad

Auto

Camion

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 2011
Serie e competizioni motoristiche nel 2011